Orlando Muñoz Pineda es un poeta, ensayista y profesor universitario dominicano. Miembro del Taller Literario César Vallejo y del Círculo Literario El Aleph, así como coordinador del Taller Círculo de Letras.

Historia 
Nació en Laguna Salada, provincia Valverde, República Dominicana, el 4 de diciembre de 1972. Allí cursó sus estudios primarios y secundarios, hizo sus primeras lecturas literarias y escribió sus primeros poemas, bajo el influjo de su hermano Yonni Muñoz, también poeta y profesor.

A partir de 1990 ingresó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para estudiar Comunicación Social, carrera que abandonó más tarde por la de Filosofía y Letras. Hizo además estudios de maestría en Literatura (UASD) y en Gerencia Educativa (UNIBE).

Inició su carrera docente en 1990 y desde el año 2008 es profesor en la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y editor de las revistas Enfoques y Scriptura.

Se dio a conocer como escritor desde 1999 con poemas y ensayos publicados en la Revista del Círculo Literario El Aleph y en los boletines y la antología Al filo del agua (Miguel Antonio Jiménez, 2000) del Taller Literario César Vallejo.

Obtuvo mención de honor en el XXIII Premio Internacional de Poesía Nósside, 2007. Su poesía aborda temas diversos: amor, erotismo, problemáticas sociales, violencia, muerte e inquietudes existenciales y metafísicas. Suele usar preferentemente el verso libre y se destaca en sus textos una gran riqueza de figuras lingüísticas y alusiones culturales.

Obras 
Ha publicado diversas obras de carácter académico y literario.

- 2006: Lengua Española 4 Ediciones SM

- 2007: Entre pétalo y espina (Ediciones Ángeles de Fierro/ Editorial Nacional).

- 2009: Santo Domingo, año cero y en curso (Ediciones Ángeles de Fierro

- 2010: La lengua en movimiento, libro de ejercicios (Editorial Santuario)

- 2012: La lengua en movimiento, manual de teoría y ejercicios de Lengua Española (Editora Búho)

- 2013: La piel del beso (Editora Búho)

- 2016: Eros y poiesis. Antología temática de la poesía dominicana (Editora Nacional)

Poemas suyos también han sido escogidos por José Alejandro Peña para la ‟Segunda antología de la poesía dominicana actual”. y por Luis Reynaldo Pérez para "Material inflamable (30 poetas dominicanos del siglo XXI).

Referencias

Enlaces externos 
 www.peregrinario.blogspot.com página oficial del autor
 www.linguilandia.blogspot.com página oficial del autor.
 Entrevista a Orlando Muñoz por Yaniris López .
 Selección poética en la Revista Ping Pong .
 Poema a la muerte de su padre .
 Ensayo sobre La piel del beso .
 Ensayo de Ninoska Mermoud sobre su poética .
 Artículo sobre el autor .